|-
| 19801 Karenlemmon ||  || 1 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19802 - ||  || 2 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19803 - ||  || 3 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19804 - ||  || 6 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19805 - ||  || 24 septembrie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 19806 Domatthews ||  || 20 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19807 - ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19808 Elainemccall ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19809 Nancyowen ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19810 Partridge ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19811 Kimperkins ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19812 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19813 Ericsands ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19814 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19815 Marshasega ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19816 Wayneseyfert ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19817 Larashelton ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19818 Shotwell ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19819 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19820 Stowers ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19821 Caroltolin ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19822 Vonzielonka ||  || 23 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19823 - ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19824 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19825 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19826 Patwalker ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19827 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19828 - ||  || 25 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19829 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19830 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19831 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19832 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19833 Wickwar ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19834 - ||  || 26 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19835 Zreda ||  || 24 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19836 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19837 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19838 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19839 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19840 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19841 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19842 - ||  || 28 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19843 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19844 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19845 - ||  || 27 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19846 - ||  || 30 septembrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19847 - ||  || 25 septembrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19848 Yeungchuchiu || 2000 TR || 2 octombrie 2000 ||  || W. K. Y. Yeung
|-
| 19849 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19850 - ||  || 2 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19851 - ||  || 1 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19852 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19853 - ||  || 2 octombrie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 19854 - ||  || 19 octombrie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 19855 Borisalexeev ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19856 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19857 Amandajane ||  || 19 octombrie 2000 ||  || 
|-
| 19858 - ||  || 25 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19859 - ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19860 Anahtar ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19861 Auster ||  || 24 octombrie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 19862 - || 2556 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19863 - || 2725 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19864 - || 2775 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19865 - || 2825 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19866 - || 4014 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19867 - || 4061 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19868 - || 4072 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19869 - || 4202 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19870 - || 4780 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19871 - || 6058 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19872 Chendonghua || 6097 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19873 Chentao || 6632 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19874 Liudongyan || 6775 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19875 Guedes || 6791 P-L || 24 septembrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19876 - || 7637 P-L || 22 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19877 - || 9086 P-L || 17 octombrie 1960 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19878 - || 1030 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19879 - || 1274 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19880 - || 2247 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19881 - || 2288 T-1 || 25 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19882 - || 3024 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19883 - || 4058 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19884 - || 4125 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19885 - || 4283 T-1 || 26 martie 1971 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19886 - || 1167 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19887 - || 1279 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19888 - || 2048 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19889 - || 2304 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19890 - || 3042 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19891 - || 3326 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19892 - || 4128 T-2 || 29 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19893 - || 4524 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19894 - || 5124 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19895 - || 5161 T-2 || 25 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19896 - || 5366 T-2 || 30 septembrie 1973 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19897 - || 1097 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19898 - || 1177 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19899 - || 1188 T-3 || 17 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-
| 19900 - || 2172 T-3 || 16 octombrie 1977 || Palomar || C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
|-